Dionís () va ser un filòsof epicuri grec nascut a Lamptres, un dem d'Atenes, cap a l'any 250 aC. Va morir entorn del 205 aC.

Va substituir Polístrat al capdavant de l'escola epicúria d'Atenes, i al seu torn va ser succeït per Basilides.

Referències 

Filòsofs epicuris de la Grècia hel·lenística
Filòsofs atenencs de l'antiguitat
Escriptors atenencs de l'antiguitat
Escriptors de la Grècia hel·lenística